Делиријум тременс се може односити на:

 Делиријум тременс, пролазна душевна поремећеност
 Делиријум тременс (филм), српски филм из 2019.
 Делиријум тременс (ТВ серија), српска ТВ серија